Isabelle de Lusignan peut désigner plusieurs nobles poitevines ou princesses chypriotes et arméniennes issues de la Maison de Lusignan :

Les seigneurs de Lusignan, comtes de la Marche 
 Isabelle de Lusignan ou Isabelle de la Marche (v. 1225-14 janvier 1299), dame de Champtocé, fille d'Hugues X de Lusignan et d'Isabelle d'Angoulême.
Isabelle de Lusignan (av. 1239-18 fév. ap. 1314), dame de Marcillac, de Commequiers et de Beauvoir, fille aînée d'Hugues XI le Brun et de Yolande de Bretagne.
Isabelle de Lusignan (v. 1265-), moniale à l’abbaye royale de Fontevraud, fille d'Hugues XII de Lusignan et de Jeanne de Fougères.

Les Lusignan de Chypre 
 Isabelle de Lusignan (av. 1216-ap. 1264), fille d'Hugues I de Chypre et d'Alix de Champagne.

Les Lusignan de Cilicie arménienne 
 Isabelle de Lusignan (v. 1333-v. 1382), fille de Constantin IV d'Arménie, parfois connue sous le nom de Marie ou Marguerite.

Sources et bibliographie

Bibliographie 
 Clément de Vasselot de Régné, Le "Parentat" Lusignan () : Structures, parenté vécue, solidarités et pouvoir d’un lignage arborescent, Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de John Tolan et de Martin Aurell, Université de Nantes, 4 vol.,  p., décembre 2018.

Articles connexes 

 Maison de Lusignan
 Liste des seigneurs de Lusignan
 Armorial de la maison de Lusignan
 Liste des comtes de la Marche
 Liste des comtes et ducs d'Angoulême
 Royaume de Chypre
 Liste des rois de Chypre
 Royaume arménien de Cilicie
 Liste des souverains arméniens de Cilicie

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique
Maison de Lusignan